Василий Афиногенович Агафонов (12 декабря 1916, дер. Наумовка, Тульская губерния — 11 мая 1995, Щёкино, Тульская область) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

Биография 
Родился 12 декабря 1916 года в деревне Наумовка Крапивенского уезда Тульской губернии в семье крестьянина. Образование начальное. Работал плотником на шахте № 19 Щёкинского района Тульской области.

В марте 1941 года был призван в Красную Армию. На фронте в Великую Отечественную войну с июня 1941 года. Воевал в 364-й стрелковой дивизии. Защищал Ленинград.

31 марта 1944 года в бою у деревень Огнянниково и Загубье (Волховский район, Ленинградская область) ординарец 1216-го стрелкового полка (364-я стрелковая дивизия, 67-я армия, 3-й Прибалтийский фронт) при прорыве переднего края обороны противника ефрейтор В. А. Агафонов первым поднялся в атаку, ворвался в блиндаж врага, уничтожил 2-х солдат, захватил ценные документы. Был ранен, но поля боя не покинул.

Приказом от 9 апреля 1944 года был награждён орденом Славы 3-й степени.

24 апреля 1944 года в бою близ колхоза имени Кирова (Палкинский район, Псковская область) разведчик 1216-го стрелкового полка ефрейтор Агафонов при отражении контратаки врага огнём из автомата вывел из строя свыше 10 солдат противника и удержал свою позицию.

Приказом от 30 июня 1944 года был награждён орденом Славы 2-й степени.

6 марта 1945 года в бою по ликвидации окруженной группировки противника близ населённого пункта Ринов (Германия) старшина Агафонов (полк и дивизия те же, 3-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт) с группой бойцов уничтожил свыше 20 солдат противника. В районе Розенов под огнём вынес с поля боя раненого командира полка. Вернулся в расположение подразделения, уничтожил пулемет с расчётом.

В апреле-мае 1945 года старшина Агафонов участвовал в штурме Берлина. С разведчиками продвигался впереди наступавших подразделений по улицам столицы. На одной из улиц стрелки, попав под сильный пулеметный огонь противников с чердака трёхэтажного дома, разведчики залегли. Старшина Агафонов проник в дом, пробрался на чердак и гранатами уничтожил там двенадцать вражеских солдат, а трёх взял в плен.

День Победы встретил в Берлине. К концу войны на его личном счету было пятьдесят два уничтоженных гитлеровца и десять захваченных пленных.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-вражескими захватчиками на заключительном этапе Великой Отечественной войны старшина Агафонов Василий Афиногенович награждён орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы.

О награде В. А. Агафонов тогда не узнал. В ноябре 1945 года был демобилизован. Только в конце 1966 года ему был вручен последний боевой орден.

Вернувшись на родину, более шести лет работал забойщиком, сварщиком на шахте № 19 треста «Щёкинуголь», с которой ушёл в армию. Потом по состоянию здоровья сменил род занятий, трудился в колхозе, охранником в магазине города Щёкино Тульской области. Жил в городе Щёкино.

Скончался 11 мая 1995 года.

Награждён орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-х степеней, медалями, в том числе «За отвагу».

Литература 
 Андреев Г. И., Вакуров И. Д. Солдатская слава. М., 1971. Кн. 3.
 Гришко Г. А. Жаворонкин М. Ю. Орденская книжка. Москва, 2005

Ссылки 

Разведчики Великой Отечественной войны
Полные кавалеры ордена Славы
Участники битвы за Ленинград
Участники Берлинской операции
Шахтёры СССР